Жирар, Рене:

 Жирар, Рене (род. 1923) — французский философ, культуролог, литературовед.
 Жирар, Рене (род. 1954) — французский футболист и тренер.